«Северная» — название следующих шахт:
* «Северная» — шахта в Донецкой области (Украина), входит в объединение Торецкуголь.
 «Северная» — шахта объединения Воркутауголь.
 Взрыв на шахте «Северная» 25 февраля 2016 года